Phoenix es un término latino que se adapta al idioma español como fénix. Phoenix puede referirse a:

Geografía 
 la capital del estado estadounidense de Arizona, Phoenix;
 el circuito callejero y el óvalo de Phoenix, Arizona;
 el territorio no organizado del estado de Dakota del Norte, Phoenix;
 la localidad del estado de Luisiana, Phoenix;
 la villa del estado estadounidense de Nueva York, Phoenix;
 la ciudad del estado estadounidense de Oregón, Phoenix;
 el pueblo fantasma canadiense de Columbia Británica, Phoenix;

Ciencia y tecnología 
 la constelación menor del sur Phoenix;
 el género de palmeras Phoenix;
 el primer nombre que tuvo el navegador web Mozilla Firefox;
 la sonda Phoenix lanzada al planeta Marte en 2007;
 el creador de software para BIOS de computadores Phoenix Technologies;
 al grupo de galaxias Cúmulo de Phoenix;

Personas 
 River Phoenix, un actor y músico estadounidense;
 Joaquín Phoenix, un actor estadounidense;
 Summer Phoenix, una  actriz estadounidense;
 Dave Farrell (Phoenix), bajista de la banda de numetal Linkin Park;
 Pat Phoenix, actriz británica;
 Phoenix Marie, actriz porno estadounidense;
 Lauren Phoenix, actriz porno canadiense;

Arte 
 Phoenix, un videojuego arcade;
 Phoenix Wright, un videojuego de Capcom para GameBoy Advance y Nintendo DS;
 Phoenix, un crucero espacial de la serie Stargate Atlantis;
 Phoenix, película de 1998 dirigida por el británico Danny Cannon;
 Flight of the Phoenix , una novela y posteriores películas;
 Phoenix, una banda de indie rock francesa;
 el personaje de ficción de Marvel Comics Phoenix o Fénix (Jean Grey);
 el personaje de ficción de Marvel Comics Phoenix II o Fénix II (Rachel Summers);
 Phoenix, segundo álbum de Rita Ora (2018)

Historia 
  PHOENIX: Inteligencia encubierta en la Guerra de Vietnam;

Deportes 
 Phoenix Suns, el equipo de la NBA, con sede en Phoenix, Arizona;
 Phoenix FC,  exequipo de fútbol estadounidense;
 Wellington Phoenix Football Club, club de fútbol neozelandés que participa en la A-League de Australia;
 Phoenix Mercury, equipo estadounidense de la liga profesional de baloncesto femenino;
 Phoenix Hagen, club de baloncesto profesional alemán;

Barcos 
 USS Phoenix , varios barcos estadounidenses;

Además 
 Operación Phoenix, página de desambiguación;
 Diócesis de Phoenix, diócesis católica de Phoenix, Arizona.